Boyd County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Boyd County Courthouse (Kentucky)
 Boyd County Courthouse (Nebraska)